Kontener kwatermistrzowski  – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Stanowi on zaplecze podczas długotrwałych akcji ratowniczych, podczas których niezbędne jest zapewnienie ratownikom odpoczynku. Ponadto może być wykorzystany na tymczasowe schronienie dla ewakuowanej ludności.

Wyposażenie 
 namiot pneumatyczny dla 10 osób – 6 szt.
 nagrzewnica spalinowa – 3 szt.
 łóżko polowe z materacem – 60 szt.
 śpiwór – 60 szt.
 stół polowy składany – 6 szt.
 krzesło polowe składane – 60 szt.
 lampa oświetleniowa z przedłużaczem – 6 szt.
 statyw oświetleniowy z najaśnicami oraz przedłużaczami – 3 szt.
 lodówka – 1 szt.
 kuchenka mikrofalowa – 3 szt.
a ponadto:

sprzęt gospodarczy do zachowania warunków sanitarnych dla 60 osób, 6 pojemników na śmieci o pojemności 40 l, 1000 sztuk worków foliowych o pojemności 40 l, zestaw 10 kompletów łopat, mioteł, szufli oraz agregat prądotwórczy o mocy 5 kVA.

Dane techniczne
 Długość kontenera – 6250 mm
 Szerokość kontenera – 2500 mm
 Masa własna – 8250 kg

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze
 Technika pożarnicza

kwatermistrzowski